Bela garda ima več pomenov:
 bela garda - procarska vojska v času ruske državljanske vojne (1918-22)
 bela garda - elitna nacionalna garda Saudove Arabije
 bela garda - partizansko poimenovanje za enote prostovoljne protikomunistične milice (MVAC) oziroma vaške straže v Sloveniji med 2. svet. vojno
 bela garda - protikomunistična formacija finske državljanske vojne